Рокита (, ):
 Рокита, Анна Наталья (род. 1986), австрийская спортсменка-конькобежка.

См. также